Ermengarde van Anjou (932-992)
 Ermengarde van Anjou (956-1014)
 Ermengarde van Anjou (1018-1076)
 Ermengarde van Anjou (1068-1146), eerste echtgenote van Willem IX van Aquitanië